Dumitru este un nume de familie românesc. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

Alina Alexandra Dumitru (n. 1982), judoka română
Alexe Dumitru (1935–1971), canoist român
Ion Dumitru (n. 1950), fotbalist român
Ion Dumitru (n. 1955), politician român
Nicolao Dumitru (n. 1991), fotbalist italian
Petre Dumitru (n. 1957), halterofil român
Ted Dumitru (1939–2016), fotbalist român

Vezi și 
 Dumitru (dezambiguizare)

Nume de familie românești